«Под солнцем Сатаны» () — художественный фильм, экранизация одноимённого романа Жоржа Бернаноса.

Сюжет 
Молодой католический аббат Дониссан истово верует, просиживает над книгами ночи напролёт, но сомневается в своём предназначении быть приходским священником и занимается самобичеванием. Заблудившись ночью на сельской дороге, он встречает незнакомца, предложившего себя в попутчики, и соглашается принять его помощь, но потом в ужасе узнаёт в нём сатану и, борясь с искушением, теряет сознание. Утром к Дониссану обращается шестнадцатилетняя Жермена Малорти по прозвищу Мушетта, убившая своего любовника и родившая в психиатрической лечебнице мёртвого ребёнка. Дониссан оказывается не в состоянии помочь девушке, а его увещевания вызывают новый приступ безумия: вернувшись домой, Мушетта призывает сатану и совершает самоубийство, в котором аббат винит себя…

В ролях

Съёмочная группа 
 Сценаристы: Жорж Бернанос (одноимённый роман), Сильви Дантон, Морис Пиала
 Режиссёр: Морис Пиала

Технические данные 
 Цветной, звуковой (стерео)
 Премьера: 2 сентября 1987 года, Канны (Франция).

Награды 
 «Золотая пальмовая ветвь» Каннского международного кинофестиваля 1987 года.

Ссылки 
 
 
 

Фильмы-драмы Франции
Экранизации произведений Жоржа Бернаноса
Фильмы Мориса Пиала
Фильмы о католических священниках
Фильмы Франции 1987 года
Фильмы France 2 Cinéma